Franciaország
Montjoi, település Aude megyében
Montjoi, település Tarn-et-Garonne megyében